Potosí – miasto w Boliwii
 Potosí – departament Boliwii
 Potosí – miasto w Kolumbii
 Potosí – opuszczona miejscowość w Wenezueli

Miejscowości w USA:
 Potosi – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Potosi – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Taylor
 Potosi – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Potosi – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Potosi (ang. Potosi Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Potosi (ang. Potosi Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant